Євти́хій (, букв. «щасливий», «великодушний», «веселий») — чоловіче ім'я грецького походження.

Відомі носії ім'я Євтихій:

 Євтихій (I ст.) — ранньо-християнський святий і священномученик, учень Івана Богослова, єпископ Севастії.
 Євтихій (?—283) — двадцять сьомий папа Римський, за походженням італієць
 Євтихій Омелянович Бєлов (1901—1966) — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант танкових військ, Герой Радянського Союзу
 Євтихій Якович Іванченко (1895—1980) — гірничий інженер-механік, депутат Українських Установчих Зборів (1918)
 Євтихій Петрович Котов (1748—1825) — засновник поселення Котівка, виходець з старшинського козацького роду Котів
 Євтихій Спиридонович Соболь (*початок XVII століття — †після 1655) — український державний діяч в добу Гетьманщини
Євтихій (патріарх Константинопольський) - (бл. 512 — 5 квітня 582) — патріарх Константинопольський (552-565, 577-582). Святий Православної церкви.

Грецькі імена
Чоловічі імена